Сезон «Сельта» (Віго) 2015—2016 - 92-й за ліком сезон футбольного клубу Сельта і його 50-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Поточний склад

В оренді в іншому клубі

Змагання

Усі турніри

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Див. також 
ла-Ліга 2015—2016

Примітки

Посилання 
Club's official website

Сезони «Сельта» (Віго)
Celta de Vigo